abaza nyelv
 abaza nép

 abaza ábécé